Lerik bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Lerik (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Lerik (Rayon)